Martoeni (stad in Armenië), stad in Armenië
Martoeni (stad in Nagorno-Karabach), stad in Nagorno-Karabach
Martoeni (gewest), gewest in Nagorno-Karabach